Masetti ima više značenja:
 Masetti, Rovigo
 Masetti, Trento
 Masetti, Verona